У програмуванні, це значення, яке вказує на місце зберігання, потенційно дозволяючи виконувати до себе присвоєння. Наприклад назва змінної, або елемент масиву. Може бути значенням, яке повертає функція.
 У космічній фізиці, це значення що описує магнітне поле планети, див. 
 В астрономії — міра яскравості місячного затемнення за шкалою Данжона.

Див. також 
 R-value